Berlin-Hermsdorf, een stadsdeel van Berlijn, onderdeel van het district Reinickendorf
Hermsdorf (bij Ruhland), een gemeente in de deelstaat Brandenburg
Hermsdorf (Landkreis Börde), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Hermsdorf (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Hermsdorf/Erzgeb., een plaats in de deelstaat Saksen
Sobieszów (Duits: Hermsdorf) is een stadsdeel van de stad Jelenia Góra in Polen